Волоковая — название населённых пунктов в России:
 
 Волоковая — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Волоковая — деревня в Заполярном районе Ненецкого автономного округа.